De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1993 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 16 mei 1993 op de Salzburgring nabij Salzburg, Oostenrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1993
Oostenrijk
Sportevenement in Salzburg